Kuta Blang (Bireuen), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Kuta Blang (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Kuta Blang (Banda Sakti), een plaats in Indonesië
Kuta Blang (Sama Dua), een plaats in Indonesië